Ministry of Communications and Information Technology heißen:

 Ministry of Communications and Information Technology (Ägypten)
 Ministry of Communications and Information Technology (Indien)